

Cinema e televisione 
 Inquietudine (Dollar) – film del 1938 diretto da Gustaf Molander
 Inquietudine – film del 1946 diretto da Vittorio Carpignano e Emilio Cordero
 Inquietudine – film del 1997 diretto da Gianni Siragusa 
 Inquietudine (Inquietude) – film del 1998 diretto da Manoel de Oliveira

Altro 
 Inquietudine – romanzo di William Boyd
 Cura (in italiano, "Inquietudine") – figura della mitologia romana

Altri progetti